A sigla APU pode referir-se a:

 Accelerated Processing Unit: um sistema que possui uma ou mais unidades de processamento especializado, como um processador gráfico, integradas a um processador principal.
 Aliança Povo Unido: uma antiga coligação eleitoral portuguesa
 Assembleia do Povo Unido: uma antiga organização política galega
 Auxiliary power unit: um gerador independente de energia, utilizado principalmente em grandes veículos.
Apu também pode ser:
 Apu Nahasapeemapetilon, personagem de The Simpsons
 A "trilogia Apu" do cineasta indiano Satyajit Ray

Desambiguação